Хопланд има више значења:
 Хопланд (Калифорнија)
 Хопланд (Пенсилванија)